

События 

 На престол Великого княжества Московского взошёл Даниил Александрович (время правления (1276-1303)), младший сын Александра Невского.
 На престол великого Владимирского княжения взошёл Дмитрий Александрович Переяславский, старший сын Александра Невского.
 Король Германии Рудольф I начал войну против короля Богемии Пржемысла Отакара II, осадил Вену. Пржемысл Отакар II вынужден уступить все земли, кроме Богемии и Моравии.
 Основан Мариенбург — замок магистров Тевтонского ордена.
Битва при Сарвандикаре — победа киликийских армян над мамлюками. Гибель Смбата Спарапета.
 Образование на Балеарских островах независимого королевства.
 1276—1285 — Король Арагона Педро III.
 185-й 1276 — Папа римский Иннокентий V.
 186-й 1276 — Папа Адриан V.
 1276—1277 — Папа Иоанн XXI (ок.1215-1277).
 1276 — 1282 — Король Сербии Стефан Драгутин.
 1276—1278 — Император Китая Дуань-цзун.
 Ласло IV Кун заключил союз с Рудольфом I Габсбургом.

Правители 
 Папская область — Иннокентий V (21 января—22 июня). Адриан V (11 июля—18 августа). Иоанн XXI (8 сентября—1277).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1276 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1276 году
 10 января — Святой Григорий X, Папа Римский.
 22 июня — Иннокентий V, Папа Римский.
 18 августа — Адриан V, Папа Римский.
 29 сентября — Киприан Устюжский, преподобный, основатель Архангельского монастыря.

См. также